

Geografia
 Passo del Tonale, valico tra la Valle Camonica e la Val di Sole
 Monte Tonale, diviso in Occidentale (Lombardia) e Orientale (Trentino)

Infrastrutture 
 Aviosuperficie del Tonale, aviosuperficie posta nelle vicinanze dell'omonimo passo

Monumenti 
 Sacrario militare del Tonale, presso l'omonimo passo per i caduti della Prima guerra mondiale

Altro
 Tonale, relativo alla tonalità e alla musica tonale
 Lingua tonale,  lingua in cui la variazione di tono di una stessa sillaba ne determina il significato
 Tonale,  formaggio italiano

 Alfa Romeo Tonale – concept car dell'Alfa Romeo